Stargard eller Starogard kan syfta på:

Stargrad
 Stargard, Polen – stad i Västpommerns vojvodskap, Polen, tidigare kallad Stargard Szczeciński (tyska Stargard in Pommern)
 Stargard Gubiński – ort i Gubins landskommun, Powiat krośnieński, Lubusz vojvodskap, Polen. 
 Pommern-Stargard – hertigdöme 1365-1459, namngivet efter Stargard in Pommern
 Burg Stargard – en stad i nordtyska förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern, innan 1928 enbart Stargard
 Herrskapet Stargard – ett område i gränsen mellan Brandenburg, Pommern och Mecklenburg, omfattande Burg Stargards historiska län
 Mecklenburg-Stargard – hertigdöme 1358-1471, namngivet efter Stargard in Mecklenburg.
  Preußisch Stargard – tyskt namn på en stad i Pommerns vojvodskap, Polen, se Starogard Gdański

Starograd
 Starogard, Resko – ort i Reskos kommun i Västpommerns vojvodskap, Polen.

Se även
 Starigard – det historiska obotritiska namnet på en holsteinsk stad i Tyskland, se Oldenburg in Holstein